Ла Шапель — от французского слова la Chapelle, часовня.

Французская фамилия 
 Ла Шапель, Жорж де (Georges de La Chapelle; ?-1655) — французский живописец.
 Ла Шапель, Жан де (Jean de La Chapelle; 1651—1723) — французский писатель и драматург. 
 Ла Шапель, Жан-Батист де (Jean-Baptiste de La Chapelle; ~1710-1792) — французский аббат и математик, энциклопедист.
 Ла Шапель, Пьер-Адриен де (Pierre-Adrien de La Chapelle; 1780—1854) — французский ботаник.
 Ла Шапель, Кзавье, (Xavier de La Chapelle)  — французский предприниматель и инженер-конструктор автомобилей.

См. также 
 Ла-Шапель
 Лашапель
 Каппель